BLL steht für
 Besondere Lernleistung, im deutschen Abitur
 Blue Lions Leipzig, eine ehemalige Eishockey-Mannschaft
 Flughafen Billund im IATA-Flughafencode
 Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde, ein historischer Name des Lebensmittelverbands Deutschland
 Bürger für das Löwenberger Land, siehe Löwenberger Land#Politik

BLL